MSU peut faire référence à :

 en français :
 Mouvement pour le socialisme et l'unité, un parti politique sénégalais
 Matière sèche utile, indice de la qualité du lait de brebis pour le roquefort
 Mécanisme de surveillance unique ou Mécanisme de supervision unique, pour le contrôle du secteur bancaire en Europe
 Maître de stage des universités dans la filière universitaire de médecine générale, anciennement enseignant clinicien ambulatoire
 Congrégation des moines studites d'Ukraine, un ordre religieux gréco-catholique

 en anglais :
 McNeese State University, université d'État McNeese
 Michigan State University, université d'État du Michigan
 Metropolitan State University
 Midwestern State University, université d'État du Midwest
 Million service units, unité de mesure de la puissance des ordinateurs IBM 
 Minnesota State University (Mankato), université d'État du Minnesota (Mankato)
 Minnesota State University (Moorhead), université d'État du Minnesota (Moorhead)
 Minot State University, université d'État de Minot
 Mississippi State University, université d'État du Mississippi
 Missouri State University, université d'État du Missouri
 Montana State University, université d'État du Montana
 Montclair State University, université d'État de Montclair
 Morehead State University, université d'État de Morehead
 Morgan State University, université d'État Morgan
 Mountain State University
 Murray State University, université d'État de Murray